El topónimo Kingstone puede hacer referencia a:

 Kingstone, un pueblo en el condado de Herefordshire;
 Kingstone, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Somerset;
 Kingstone, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Staffordshire.
Kingstone Media Group, una editorial que publica cómics y novelas gráficas basados en temas bíblicos y cristianos,en Leesburg, Florida, EE. UU.